Аббревиатура АКСМ может означать номенклатуру продукции минского завода «Белкоммунмаш»:
 АКСМ-1М — пассажирский трамвай.
 ЗиУ-АКСМ — двухосный троллейбус.
 АКСМ-101 — двухосный троллейбус.
 АКСМ-201 — двухосный троллейбус. 
 АКСМ-213 — сочленённый трёхосный троллейбус.
 АКСМ-221 — двухосный низкопольный троллейбус. 
 АКСМ-321 — низкопольный троллейбус большой вместимости.
 АКСМ-333 — сочленённый трёхосный низкопольный троллейбус. 
 АКСМ-420 — низкопольный троллейбус четвертого поколения.
АКСМ-433 — сочленённый низкопольный троллейбус четвертого поколения.
 АКСМ-743 — трехсекционный трамвай повышенной вместимости.
 АКСМ-802 — трамвай. 
 АКСМ-84300M — низкопольный, трехсекционный трамвай.
 АКСМ-60102 — усовершенствованная модель трамвая АКСМ-1М.
 АКСМ-62103 — усовершенствованная модель трамвая АКСМ-60102.